Reach for the Stars è un brano musicale di will.i.am, scritto su richiesta della NASA in occasione dell'atterraggio su Marte del rover Curiosity. La canzone funge anche da singolo promozionale per l'album #willpower, pubblicato solamente nel Regno Unito.

Il brano è stato salvato nella memoria del rover Curiosity, il quale lo ha trasmesso alla Terra dopo essere atterrato sul Pianeta Rosso. La canzone è quindi diventata la prima nella storia ad essere trasmessa da un altro pianeta, e la seconda ad essere trasmessa nello spazio (dopo Across the Universe dei Beatles, dalla NASA nel 2008)

Tracce
Digital download
 "Reach for the Stars (Mars edition)" – 4:24

Note

Singoli prodotti da will.i.am